София Дрейк (, полное имя Sofia Drake af Torp och Hamra; 1662—1741) — шведская дворянка и землевладелица, самостоятельно занимавшаяся домом и детьми во время службы мужа в армии.

Биография 
Родилась  в 1662 году в семье полковника Йохана Кристерссона Дрейка (Johan Christersson Drake) и его жены Маргареты Клингспор (Margareta Klingspor). 

22 октября 1689 года София вышла замуж также за военного, подполковника  (1659—1708), оставив себе девичью фамилию. С 1690 по 1701 год в семье появилось семеро детей. С 1696 года семья жила в местечке Salshult.

7 июня 1700 года ее муж покинул Швецию, чтобы участвовать в Великой северной войне. Они виделись только один раз, в 1702 году, когда Столхаммар приезжал в Швецию для пополнения запасов армии. Супруги поддерживали контакт через переписку, в которой раскрылись их подлинные чувства. Во время отсутствия мужа София Дрейк самостоятельно вела большое хозяйство и воспитывала детей. Столхаммар продолжал служить вдали от дома в армии Карла XII.

После смерти мужа в 1708 году она продолжала заниматься семейными делами. В 1726 году София заступилась за племянницу мужа — Ульрику Столхаммар, поступила на службу в армию, выдав себя за мужчину, и вышла замуж за женщину — служанку Марию Лёнман (Maria Löhnman), что в то время считалось серьезным преступлением. В 1729 году Ульрика предстала перед судом, но благодаря помощи Софии Дрейк избежала более сурового наказания, чем месячное тюремное заключение. Марию Лёман София Дрейк оставила в качестве домработницы.

В 1738 году управление делами в Salshult перешло к детям Софии, возможно, из-за ее ухудшающегося здоровья.

Умерла 16 сентября 1741 года в том же местечке Salshult.

София Дрейк стала героиней знаменитого стихотворения  «Frun på Salshult».

Литература 
 Harrison, Dick. Jourhavande historiker, Norstedt, Stockholm, 2013.
 Bergsten, Magnus. Svenska krig och krigiska svenskar: historisk antologi, Historiska media, Lund, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Välborna Sofia Drake
 Sofia Johansdotter Drake till Torp Och Hamra

Дворянство Швеции